Бард (от кельт. *bardos) — певец или поэт; как правило, одиночный исполнитель песен собственного сочинения.

В советской культуре термин и понятие «бард» утвердились с 1970-х годов, когда широкую популярность завоевал такой жанр исполнительского искусства как «авторская песня».

В культуре 
 Бард — поэт и певец в Средние века.
 Бард — автор-исполнитель, представитель авторской песни.
 Бард Лучник — персонаж произведения Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно».

Фамилия 
 Бард, Александр (род. 1961) — шведский певец.
 Бард, Аллен (род. 1933) — американский учёный-химик.
 Бард, Владимир Семёнович (1940—2004) — советский и российский учёный, доктор экономических наук, профессор.
 Бард, Джеймс (1815—1897) — американский художник.
 Бард, Люк (род. 1990) — американский бейсболист.
 Бард, Мария (1900—1944) — немецкая актриса немого кино.
 Бард, Митчелл (род. 1959) — американский политический аналитик.

Другое 
 Бард — конский доспех, изготавливаемый из металлических пластин, кольчуги, кожи или простеганной ткани.
 Бард-рок — направление музыки, появившееся в 1970-х годов в Советском Союзе на стыке авторской песни и рок-музыки.
 Бард-Колледж — колледж свободных искусств в США, штат Нью-Йорк.

См. также